Птушкин — русская фамилия белорусского происхождения (от  — «птица»). Женская форма Птушкина.

Известные носители 
 Птушкин, Антон Юрьевич (род. 1984) — украинский телеведущий, диджей и видеоблогер.
 Птушкин, Владимир Михайлович (1949—2022) — советский и украинский композитор, пианист, педагог.
 Птушкина, Надежда Михайловна (род. 1949) — советский, русский драматург, сценаристка, театральный и кинорежиссёр.